Vang Csao (1964) Un Certain Regard díjas kínai filmrendező
 Vang Csao (1975) kínai labdarúgó
 Vang Csao (1985) kínai baseballjátékos, olimpikon